Вулиця Ніко́льська (Микі́льська) — вулиця в історичній частині міста Миколаєва. Це — одна з найстаріших вулиць у місті, на якій збереглося багато красивих будинків 19-го — початку 20-го століть.

Розташування 

Нікольська вулиця — поздовжня вулиця в Городовій частині старого Миколаєва. Тягнеться від вулиці Спортивної на заході до вулиці 1-ї Слобідської на сході.

Історія 

У 1822 році поліцмейстер П. І. Федоров запропонував назву Грецька вулиця () — за Грецькою церквою Святителя Миколая, розташованою на розі цієї та Фалєєвської вулиць. Назва не була затверджена генерал-губернатором Миколаєва адміралом О. С. Грейгом. Поліцмейстер Г. Г. Автономов в 1835 році запропонував замість цієї назви інший варіант — Микільська вулиця (), за ім'ям тієї ж церкви, що збереглася до наших днів. У 1891 році вулиця була перейменована в «Спаський Узвіз», а в 1919 році вулиці дали ім'я Рози Люксембург — видного діяча німецького, польського і міжнародного робітничого руху. У 1996 році вулиці повернули її першу історичну назву в зросійщеній формі «Нікольська».

Пам'ятки та будівлі

Література 

 Крючков, Ю. С. История улиц Николаева: топонимический путеводитель по городу и окрестностям. — Николаев: Возможности Киммерии, 1997. — 160 с.

Джерела 

 http://familyface.net/nikolaev/street.php?294 
 Пам'ятки Миколаївської області 
 Вулиця Нікольська на мапі Миколаєва

Нікольська
Центральний район (Миколаїв)
Заводський район (Миколаїв)